Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1779-1849), sixième fille de Ferdinand  des Deux-Siciles et de Marie-Caroline d'Autriche
 Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1806-1878), troisième fille de François  des Deux-Siciles et de l'infante Marie-Isabelle d'Espagne
 Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1877-1947), fille du prince Alphonse de Bourbon-Siciles et de Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles
 Marie-Christine Pia de Bourbon-Siciles (1869-1870), fille de François II des Deux-Siciles et de la duchesse Marie-Sophie en Bavière
Homonymie capétienne